Indian Wells Open 2024 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden . - . marts 2024. Det er den 50. udgave af Indian Wells Masters siden den første udgave i 1974, og turneringen bliver afviklet under navnet BNP Paribas Open på grund af et sponsorat fra BNP Paribas.

Rækkerne i herresingle og herredouble er kategoriseret som ATP Tour Masters 1000 på ATP Tour 2024, og turneringen var sæsonen første Masters 1000-turnering. Kvindernes del af turneringen, damesingle og damedouble, var en del af WTA Tour 2024, hvor det var sæsonens anden turnering i kategorien WTA 1000.

Præmier 

Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2024 androg $ ??.???.???.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2024 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  2024 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 BNP Paribas Open 
 ATP Tour - Indian Wells 2024 - Draws 
 WTA - Indian Wells 2024 - Draws

Noter 

Indian Wells Masters
WTA Tour 2024
ATP Tour 2024